Plessing ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Theodor Plessing (1856–1929), Journalist, Politiker und bayrischer Generalkonsul in Lübeck
 Carl Plessing (1861–1922), Lübecker Staatsrat
 Edmund Plessing (1856–1918), Rechtsanwalt in Lübeck
 Eugen Plessing (1857–1921), praktischer Arzt in Lübeck
 Friedrich Victor Lebrecht Plessing (1749–1806), deutscher Philosoph
 Heinrich Alphons Plessing (1830–1904), Lübecker Rechtsanwalt und Senator

 Philipp Wilhelm Plessing (1823–1879), Lübecker Rechtsanwalt, Notar und Politiker

Siehe auch:
 Blessing